Vrijdag, een weekdag
Vrijdag (boek), een boek van Loes den Hollander
Vrijdag (film), een film van Hugo Claus
Vrijdag (toneel), een toneelstuk van Hugo Claus
Vrijdag (weekblad), een Vlaams progressief weekblad

Personen
Juul Vrijdag, een Nederlands acteur
Remko Vrijdag, een Nederlands acteur en komiek

Overige
Goede Vrijdag, een christelijke feestdag
Paarse Vrijdag, een homo-evenement
Een personage in Robinson Crusoe